Als Vertrag von Brüssel werden folgende Vertragswerke bezeichnet:

 Vertrag von Brüssel (1516), Beitritt Maximilians I. zum Vertrag von Noyon
 Vertrag von Brüssel (1522), 2. Vertrag zwischen Karl V. und Ferdinand I. über die Erbfolge der Österreichischen Lande
 Vertrag von Brüssel (1656), Bündnisvertrag zwischen Spanien und den englischen Royalisten von Karl II
 Brüsseler Pakt (1948), ein von Frankreich, Großbritannien und den Benelux-Staaten unterzeichnetes Militärbündnis
 EG-Fusionsvertrag (1965), ein Vertrag zur Vereinigung der Organe der drei Europäischen Gemeinschaften